Buttermilk Creek kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Buttermilk Creek, Lambton County, vattendrag i Ontario, 
 Buttermilk Creek, Renfrew County, vattendrag i Ontario, 

Robotskapade Kanadaförgreningar